Аэродром «Чайка» () — аэродром, находящийся в 10 км от Киева. Является составной частью спорткомплекса «Чайка».

Аэродром начинает свою работу в теплое время года и заканчивает с началом холодов. На аэродроме базируется аэроклуб. Также с аэродрома выполняются полеты на обзорные экскурсии над Киевом и окрестностями. Кроме того, периодически проводятся воздушные шоу, концерты и фестивалиК спорткомплексу примыкает одноимённый загородный жилой комплекс, получивший свое название из-за соседства с аэродромом..

Аэродром 
23 апреля 1934 года на аэродроме был образован Киевский аэроклуб Осоавиахима. В мае 1941 года на базе аэроклуба была создана летная школа ВВС РККА. В мае 1948 года на базе существующего аэродрома вновь возобновил деятельность Центральный аэроклуб ДОСААФ УССР, в 1964 году переименованный в Республиканский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ УССР, а в 1984 году — в Центральный аэроклуб им. О. К. Антонова.

В июле — августе 1976 года на киевском аэродроме Чайка прошел VIII чемпионат мира по высшему пилотажу, это был первый и единственный проведённый в СССР чемпионат мира по высшему пилотажу. В составе советской команды в соревнованиях участвовало десять спортсменов, среди них была Светлана Савицкая, впоследствии космонавт.

Автодром 

В 1975 году на территории комплекса был открыт автодром, включающий трассу для кольцевых гонок длиной 4460 метров, получившей первоначально название «Киевское кольцо», позже к ней добавилась картинговая трасса. Первыми соревнованиями стал чемпионат Украинской ССР по ШКГ, в рамках финала VI Спартакиады народов СССР по техническим видам спорта. Довольно быстро гоночный трек стал именоваться привычным именем «Чайка». Международные соревнования на автодроме дебютировали в 1979 году, это был стартовый этап Кубка Дружбы социалистических стран по кольцевым автогонкам. В 1984 году на «Чайке» впервые прошли международные соревнования по картингу, этап Кубка Дружбы социалистических стран. 18 августа 1991 года трек принимал заключительный этап последнего чемпионата СССР по кольцевым автогонкам.

Кордодромы 
На территории комплекса имеются 4 кордодрома, оборудованных для разного класса моделей. Дважды на них проводились чемпионаты мира по авиамодельному спорту. В 1962 году соревнования проходили по трем классам авиамоделей — скоростным, пилотажным и гоночным. В августе 1988 года на чемпионате мира в Киеве порядка 500 спортсменов из 26 стран мира разыграли лично-командное первенство в пяти классах: скоростных (F2A), пилотажных (F2B), гоночных (F2C), воздушного боя (F2D) и кордовых моделях-копиях (F4B).
Также проводятся соревнования по автомодельному спорту.

В культуре 
В 1973 году на аэродроме «Чайка» проходили съёмки части сцен кинофильма «В бой идут одни «старики»».

В 1983 году на трассе автодрома «Чайка» были сняты некоторые сцены художественного фильма «Скорость».

В 1983 году на аэродроме «Чайка» были сняты некоторые сцены кинофильма «Нежность к ревущему зверю».

В 2001 году на летном поле аэродрома Папа Римский Иоанн Павел II провел литургию, на которой присутствовало около 150 000 человек из разных стран мира.

Примечания

Ссылки 
 Аэроклуб «Чайка»

См. также 
 Список спортивных аэродромов Украины

Спортивные аэродромы Украины
Аэропорты Киева
Гоночные трассы СССР